El Masters de París 2020, conegut oficialment com a Rolex Paris Masters 2020, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a la categoria Masters 1000. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 31 d'octubre i el 8 de novembre de 2020 a l'AccorHotels Arena de París, França.

El tennista rus Daniïl Medvédev va guanyar el primer títol de la temporada i el tercer de categoria Masters, el segon enfront l'alemany Alexander Zverev. La parella formada pel canadenc Félix Auger-Aliassime i el polonès Hubert Hurkacz va guanyar el primer títol com a parella en tot just el segon torneig que disputaven junts. Pel camí van superar quatre parelles caps de sèrie i van salvar cinc punts de partit. Amb la victòria aconseguida en segona ronda, el manacorí Rafael Nadal va aconseguir la seva victòria individual número 1000, esdevenint tot just el segon tennista masculí en aconseguir-ho en l'Era Open.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020